Gai Escantini Capitolí, magistrat romà
 Escantini (tribú), tribú de la plebs